Giovanni Ansaldo è il nome di due distinte personalità:

 Giovanni Ansaldo, imprenditore (1814-1859);
 Giovanni Ansaldo, giornalista (1895-1969), nipote del precedente.